VW Caddy II steht für folgende Automobile:

 VW Caddy II, siehe VW Caddy (Typ 9KV), 1995 bis 2003
 VW Caddy II Pickup, siehe VW Caddy (Typ 9U), 1996 bis 2000